

Павензув — село в гміні Ліся Ґура Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Павензув — село в гміні Окса Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства